Perafita (Portugal), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Matosinhos
 Perafita (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona